Дег-хитан (Deg Xinag, Deg Xit’an, Degexit’an, «Ingalik», «Ingalit») — вымирающий язык, на котором говорят индейцы дег-хитан, проживающие в городах Анвик, Холи-Кросс и Шагелук, ниже города Грейлинг, на реке Юкон штата Аляска в США. Язык относится к атабаскской группе языковой семьи на-дене. В настоящее время говорят на английском языке.

Deg Xinag значит «местный язык». В трёх деревнях на западе ок. 20 человек владеют родным языком. Из 275 человек 40  говорят на родном языке. В 1987 году Belle Deacon выпустила сборник народных сказок (Engithidong Xugixudhoy) на языке дег-хитан с переводом на английский язык.

Примеры

Примечания

Литература 
 Alaskan Native Language Center. Retrieved on 2007-03-14.
 Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX: SIL International. ISBN 1-55671-159-X. (Online version: http://www.ethnologue.com).
 
 Osgood, Cornelius. 1936. The Distribution of the Northern Athapaskan Indians. (Yale University Publications in Anthropology, no. 7). New Haven: Yale University.

Ссылки 
 Deg Xinag — Language of the Deg Hit’an
 Deg Xinag (ANLC)
 Rescuing a language: College course unites far-flung students and elders in an effort to save Deg Xinag
 Word-Lists of the Athabaskan, Yup’ik and Alutiiq Languages by Lt. Laurence Zagoskin, 1847 (containing Deg Xinag on pages 3–8)
 The Order for Morning Prayer, translated by John Wight Chapman in 1896, digitized by Richard Mammana 2010

Языки США
Атабаскские языки
Языки Аляски